Мамедбагир Багирзаде (; 25 мая 1950, Нардаран, Баку — 30 октября 2005, Баку) — азербайджанский певец и композитор. Народный артист Азербайджана (2002).

Биография 
Родился 25 мая 1950 года в посёлке Нардаран.

Карьера Мамедбагира Багирзаде начиналась с песен на свадьбах и застольях. Многие его песни были собственного сочинения. Но он также сотрудничал с поэтами и композиторами —  Алекпером Тагиевым, Зивар Агаевой и Октаем Казыми. Его песни показывали по телевидению и были записаны на кассетах.

Ушёл из жизни 30 октября 2005 года, в городе Баку.

Примечания

Ссылки 
В Нардаране покоится Мамедбагир Багирзаде